Аху Сунгур е турска актриса.

Биография 
Аху Сунгур е родена на 5 февруари 1981 година в град Истанбул. През 2002 година се омъжва за актьора Суат Сунгур.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Страница на Аху Сунгур във Facebook 
 Аху Сунгур // SinemaTürk 
 Аху Сунгур // Internet Movie Database 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул